Поррерас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка. Занимает площадь 86,84 км². Население — 5.531 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Informació de l’Institut Balear d’Estadística

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка